Амелія Пелаес (1896—1968) — кубинська художниця.
 Анхеліна Пелаес (* 1939) — мексиканська акторка.
 Вікі Пелаес (* 1956) — перуанська журналістка та колумністка.
 Еммануель Пелаес (1915—2003) — віце-президент (1961—1965), міністр закордонних справ Філіппін (1961—1963).
 Каталіна Пелаес (* 1991) — колумбійська гравчиня у сквош.
 Марія Пелаес (* 1977) — кубинська плавчиня.
 Педро Пелаес (1812—1863) — філіппінський римо-католицький священик.
 Рікардо Пелаес (* 1969) — мексиканський футболіст, нападник. Відомий виступами за клуби «Америка», «Некакса» та «Гвадалахара», а також національну збірну Мексики.
 Уго Мартінес Пелаес (* 1934) — аргентинський науковець в галузі виноградарства і виноробства.
 Хуліо Ернандо Гарсія Пелаес (* 1958) — колумбійський католицький єпископ.
іспанські прізвища